Чемпіонат світу з шахів серед жінок 1978 складався з чотирьох етапів: зональних турнірів, міжзональних турнірів, кандидатського турніру і чемпіонського матчу. У матчі перемогу здобула Майя Чибурданідзе, яка перемогла багаторічну чемпіонку Нону Гапріндашвілі. У віці 17 років Чибурданідзе стала шостою і наймолодшою чемпіонкою в історії шахів (Гапріндашвілі було 20, коли вона виграла свій перший титул).

Міжзональні турніри 1976 
Вперше цикл чемпіонату світу серед жінок містив не один, а два міжзональні турніри, які проходили в Роосендалі і Тбілісі в листопаді - грудні 1976 року. До них потрапили найкращі учасниці зональних турнірів. Загалом брали участь 25 шахісток. Із кожного міжзонального турніру далі пройшли по 3 учасниці.

Ахмиловська і триразова претендентка Кушнір (яка тоді вже представляла Ізраїль) поділили перше місце в Роосендалі. Третьої учасницею із цього турніру стала Лемачко, яка поділила 3-є місце з ван дер Меє, але перемогла її у плей-оф.

У Тбілісі перемогу здобула Фаталібекова, на пів очка випередивши Козловську і 15-річну Чибурданідзе.

{| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1976 (Roosendaal)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || - || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9½ || 54.25
|- style="background:#cfc;"
| 2 ||  || ½ || - || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 9½ || 54.00
|-
| 3 ||  || 1 || ½ || - || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 54.75
|- style="background:#cfc;"
| 4 ||  || 0 || 1 || 0 || - || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 9 || 49.00
|-
| 5 ||  || ½ || 0 || ½ || 1 || - || ½ || 1 || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8½ || 
|-
| 6 ||  || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7½ || 
|-
| 7 ||  || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ || - || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 7 || 
|-
| 8 ||  || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 34.75
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 1 || - || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 6½ || 32.50
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || - || 1 || ½ || 1 || ½ || 5½ || 
|-
| 11 ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || - || 1 || 0 || 1 || 5 || 
|-
| 12 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || 4 || 
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || 2½ || 
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 
|}

{| class="wikitable"
|+ Міжзональний турнір 1976 (Тбілісі)
|-
! !! Учасниця !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! Очки !! Tie break
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 7 || 
|- style="background:#cfc;"
| 2 ||  || ½ || - || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 6½ || 31.25
|- style="background:#cfc;"
| 3 ||  || 0 || 0 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 6½ || 28.75
|-
| 4 ||  || ½ || 1 || 0 || - || 1 || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 6 || 28.00
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 6 || 25.00
|-
| 6 ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || - || 0 || ½ || 1 || ½ || 1 || 5 || 
|-
| 7 ||  || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || ½ || ½ || 0 || 1 || 4½ || 21.00
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || 4½ || 20.00
|-
| 9 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 4 || 
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || - || 0 || 3 || 
|-
| 11 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || - || 2 || 
|}

Кандидатський турнір 1977-78 
До переможниць міжзональних турнірів додались Александрія і Левітіна, які були фіналістками попереднього кандидатського турніру. Ці вісім шахісток зіграли серію матчів за нокаут-системою. 16-річна Чибурданідзе перемогла Кушнір у фіналі й здобула право кинути виклик чинній тоді чемпіонці Гапріндашвілі.

Матч за звання чемпіонки світу 1978 
Матч за звання чемпіонки світу з шахів між чемпіонкою Ноною Гапріндашвілі і претенденткою Майя Чибурданідзе проходив від 18 серпня до 5 жовтня 1978 року в Піцунді.

 Головний арбітр — Ярослав Шайтар (Чехословаччина). 
 Тренери-секунданти Гапріндашвілі — Айварс Гіпсліс і Сергій Макаричев.
 Тренери-секунданти Чибурданідзе — Тамаз Георгадзе.

Вигравши 4-у і 5-у партії, лідерство в матчі захопила Чибурданідзе, яка вже не випускала його до кінця змагання. Зробивши нічию в 15-й партії, вона виграла матч — 8½ : 6½ (+4 −2 =9) і стала 6-ю чемпіонкою світу в історії шахів.

Література 
 Шахи: енциклопедичний словник / гол. ред. А. Є. Карпов. — М.: Радянська енциклопедія, 1990. — С. 474-475. — 624 с. — 100 000 екз. — ISBN 5-85270-005-3.

Примітки 

Чемпіонати світу із шахів серед жінок
1978 у шахах